El término Úbeda o Ubeda puede referirse a:

Lugares

En España 

 Úbeda, municipio de la provincia de Jaén, Andalucía.
 Ubeda (Alicante) es una aldea del municipio de Pinoso, en la provincia de Alicante, España.

Personas 
HÚbeda es también un extendido apellido:
 Juan Pablo Úbeda, futbolista chileno.
 Teodoro Úbeda, que fue obispo de Palma de Mallorca.
 Claudio Úbeda, futbolista argentino.
Francisco Úbeda, futbolista español.

Además 
Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima de la Amargura de Úbeda (Jaén), cofradía de la Semana Santa de Úbeda.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Úbeda, cofradía de Semana Santa de Úbeda.
Club Deportivo Úbeda Viva, equipo profesional de fútbol de Úbeda, sucesor del antiguo Úbeda Club de Fútbol.
Semana Santa de Úbeda.Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.